Каска — металевий головний убір у вигляді шолома, що його носять військовослужбовці, пожежники, шахтарі.
 Каска — індіанський народ у Канаді.
 Каска — мова підродини атабаскських мов.
 Каска — персонаж аніме та манґи «Berserk».

Див. також 
 Каски
 Каско